Costișa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Costișa (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Costișa (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Costișa (Homocea), Dorf im Kreis Vrancea
 Costișa (Tănăsoaia), Dorf im Kreis Vrancea
 Costișa de Sus, Dorf im Kreis Vrancea